Hajime (はじめ) das japanische Wort für „Anfang“. In den traditionellen japanischen Kampfkünsten wie Karate, Judo, Aikido und Kendo ist es ein Kommando für das „Beginnen“. Zudem ist Hajime ein geläufiger japanischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Hajime Furuta (* 1947), japanischer Politiker
 Hajime Isayama (* 1986), japanischer Mangaka
 Ishikawa Hajime (1886–1912), japanischer Dichter und Literaturkritiker, siehe Ishikawa Takuboku
 Hajime Hirasawa (* 1967), japanischer Komponist
 Hajime Hosogai (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Hajime Kaido (* um 1935), japanischer Badmintonspieler
 Hajime Kanzaka (* 1964), japanischer Schriftsteller
 Hajime Komiyama (* 1982), japanischer Badmintonspieler
 Hajime Mizoguchi (* 1960), japanischer Cellist und Komponist
 Hajime Mori (* 1926), japanischer theoretischer Physiker
 Hajime Nishi (* 1949), japanischer Freizeitsportler
 Saitō Hajime (1844–1915), Anführer des dritten Korps der Shinsengumi, einer in Kyōto stationierten Polizeieinheit
 Hajime Sorayama (* 1947), japanischer Illustrator
 Hajime Tanabe (1885–1962), japanischer Philosoph

Familienname 
 Chitose Hajime (* 1979), japanische Folksängerin

Japanischer Personenname
Familienname